Arnulf van Metz, 6e-eeuws Frankisch edelman en heilige
Arnold van Soissons, 11e en 12e eeuw, stichter van de Abdij van Oudenburg
Arnoldus van Torroja, 12e-eeuws Tempelier
Arnoldus de Lantins, 15e-eeuws componist
Arnoldus Arlenius, 16e-eeuws humanist
Arnold von Bruck, 16e-eeuws componist
Arnoldus Montanus, 17e-eeuws historicus
Arnoldus Anthonius van Berenbroeck, 18e-eeuws politicus
Arnoldus Bakers, 18e-eeuws burgemeester van Eindhoven
Arnoldus Zeegers (1731), burgemeester van Eindhoven 1731-1732.
Arnoldus Zeegers (1775/1792), burgemeester van Eindhoven 1775-1776 en 1792-1793.
Arnoldus Croiset, 18e/19e-eeuws Nederlands militair
Arnoldus de Raeff, 18e/19e-eeuws jurist
Arnoldus van de Moosdijk, 18e/19e-eeuws burgemeester van Eindhoven
Arnoldus van Baar, 18e/19e-eeuws burgemeester van Eindhoven
Arnoldus Brocx, 19e-eeuws politicus
Arnoldus Hyacinthus Maria van Berckel, 19e/20e-eeuws politicus
Arno Kuijlaars, 20e-eeuws Nederlands wiskundige
Henri Arnoldus, 20e-eeuws schrijver van kinderboeken
Arnold Meijer, 20e-eeuws fascist